Damian Hartard von der Leyen – arcivescovo cattolico e nobile tedesco
 Karl Kaspar von der Leyen – arcivescovo cattolico e nobile tedesco
 Ursula von der Leyen – politica tedesca
 von der Leyen – famiglia nobile tedesca